Георгий Пяткин:
 Пяткин, Георгий Иванович (1912—1987) — офицер НКВД, начальник Особого отдела 1-й Ленинградской партизанской бригады. 
 Пяткин, Георгий Яковлевич (1908—1963) — участник Советско-финской войны 1939—1940 годов и Великой Отечественной войны.